La raccolta – brano musicale di Angelo Branduardi del 1979
La raccolta – album dei Neri per Caso del 2002
La raccolta – album dei B-nario del 2008
La raccolta – album di Maler del 2021